Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2001 was het 14e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 11 maart op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje en eindigde op 30 september op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Italië. De Australiër Troy Bayliss wist het kampioenschap te winnen met 369 punten.

Kalender
De tweede race op Phillip Island werd afgelast vanwege zware regenval.

Teams/Coureurs

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website